Чемпионат Азии по дзюдо 1974 года прошёл в Сеуле (Южная Корея) в ноябре.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Канал дзюдо Token Corporation
 Федерация дзюдо Азии

Дзюдо
1974 год в дзюдо
Дзюдо
1974
Дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Республике Корея
Дзюдо
Чемпионаты Азии в Республике Корея